Маун може да се отнася за:
 Маун (остров), остров в Хърватия
 Маун – град в Ботсвана